Židovice est un toponyme qui peut désigner :

Židovice, une commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové ;
 Židovice, une commune du district de Litoměřice, dans la région d'Ústí nad Labem.

Homonymie de localités en  Tchéquie